Cet article présente les résultats détaillés des épreuves de lutte libre et de lutte gréco-romaine aux Jeux olympiques de 2004.

Lutte libre femmes

Lutte libre femmes - moins de 48 kg 
Tour préliminaire 

Poule A
 Chiharu Icho (JPN) bat Lyndsay Belisle (CAN)
 Chiharu Icho (JPN) bat Brigitte Wagner (GER)
 Brigitte Wagner (GER) bat Lyndsay Belisle (CAN)

Poule B
 Angélique Berthenet (FRA) bat Enkhjargal Tsogtbazar (MGL)
 Angélique Berthenet (FRA) bat Leopoldina Ross (GBS)
 Enkhjargal Tsogtbazar (MGL) bat Leopoldina Ross (GBS)

Poule C
 Fani Psatha (GRE) bat Fadhila Louati (TUN)
 Irini Merleni (UKR) bat Lidiya Karamchakova (TAJ)
 Lidiya Karamchakova (TAJ) bat Fani Psatha (GRE)
 Irini Merleni (UKR) bat Fadhila Louati (TUN)
 Lidiya Karamchakova (TAJ) bat Fadhila Louati (TUN)
 Irini Merleni (UKR) bat Fani Psatha (GRE)

Poule D
 Patricia Miranda (USA) bat Hui Li (CHN)
 Lorisa Oorzhak (RUS) bat Mayelis Caripa (VEN)
 Patricia Miranda (USA) bat Lorisa Oorzhak (RUS)
 Hui Li (CHN) bat Mayelis Caripa (VEN)
 Lorisa Oorzhak (RUS) bat Hui Li (CHN)
 Patricia Miranda (USA) bat Mayelis Caripa (VEN)

Phase finale

Lutte libre femmes - moins de 55 kg 
Tour préliminaire 

Poule A 
 Tela O Donnell (USA) bat Olga Smirnova (RUS) 
 Tonya Verbeek (CAN) bat Tela O Donnell (USA) 
 Tonya Verbeek (CAN) bat Olga Smirnova (RUS)

Poule B 
 Tetyana Lazareva (UKR) bat Ida-Theres Karlsson (SWE) 
 Mabel Fonseca (PUE) bat Tetyana Lazareva (UKR) 
 Ida-Theres Karlsson (SWE) bat Mabel Fonseca (PUE)

Poule C 
 Dongmei Sun (CHN) bat Diletta Giampiccolo (ITA) 
 Saori Yoshida (JPN) bat Dongmei Sun (CHN) 
 Saori Yoshida (JPN) bat Diletta Giampiccolo (ITA)

Poule D 
 Anna Gomis (FRA) bat Na Lae Lee (KOR) 
 Anna Gomis (FRA) bat Sofia Poumpouridou (GRE) 
 Na Lae Lee (KOR) bat Sofia Poumpouridou (GRE)

Phase finale

Lutte libre femmes - moins de 63 kg 
Tour préliminaire

Poule A 
 Stavroula Zygouri (GRE) bat Stephanie Gross (GER) 
 Stephanie Gross (GER) batSara Eriksson (Swe) 
 Stavroula Zygouri (GRE) bat Sara Eriksson (SWE)

Poule B 
 Sara McMann (USA) bat Lili Meng (CHN) 
 Lili Meng (CHN) bat Viola Yanik (CAN) 
 Viola Yanik (CAN) bat Sara McMann (USA)

Poule C 
 Lise Legrand (FRA) bat Volha Khilko (BLR) 
 Volha Khilko (BLR) bat Natalya Ivanova (TAJ) 
 Lise Legrand (FRA) bat Natalya Ivanova (TAJ)

Poule D 
 Kaori Icho (JPN) bat Lyudmyla Golovchenko (UKR) 
 Alena Kartashova (RUS) bat Lyudmyla Golovchenko (UKR) 
 Kaori Icho (JPN) bat Alena Kartashova (RUS)

Phase finale

Lutte libre femmes - moins de 72 kg 
Tour préliminaire
Poule A 
 Gouzel Maniourova (RUS) bat Marina Gastl (AUT) 
 Anita Schaetzle (GER) bat Marina Gastl (AUT) 
 Gouzel Maniourova (RUS) bat Anita Schaetzle (GER)

Poule B 
 Svitlana Sayenko (UKR) bat Maria Louiza Vryoni (GRE) 
 Maria Louiza Vryoni (GRE) bat Burmaa Ochirbat (MGL) 
 Svitlana Sayenko (UKR) bat Burmaa Ochirbat (MGL)

Poule C 
 Xu Wang (CHN) beat Katarzyna Juszczak (ITA) 
 Xu Wang (CHN) bat Christine Nordhagen (CAN) 
 Christine Nordhagen (CAN) bat Katarzyna Juszczak (ITA)

Poule D 
 Kyoko Hamaguchi (JPN) bat Toccara Montgomery (USA) 
 Kyoko Hamaguchi (JPN) bat Stanka Zlateva (BGR) 
 Toccara Montgomery (USA) bat Stanka Zlateva (BGR)

Phase finale

Lutte libre hommes

Lutte libre hommes - moins de 55 kg 
Tour préliminaire 

Groupe A 
 Rene Montero (CUB) bat Ghenadie Tulbea (MOL) 
 Stephen Abas (USA) bat Ghenadie Tulbea (MOL) 
 Stephen Abas (USA) bat Rene Montero (CUB)

Groupe B 
 Velikov Radoslav (BGR) bat Williams Shaun (RSA) 
 Zhengyu Li (CHN) bat Velikov Radoslav (BGR) 
 Zhengyu Li (CHN) bat Williams Shaun (RSA)

Groupe C 
 Naranbaatar Bayaraa (MGL) bat Babak Nourzad (IRI) 
 Babak Nourzad (IRI) bat Hyo Sub Kim (KOR) 
 Hyo Sub Kim (KOR) bat Naranbaatar Bayaraa (MGL)

Groupe D 
 Chikara Tanabe (JPN) bat Yogeshwar Dutt (IND) 
 Chikara Tanabe (JPN) bat Namig Abdullayev (AZE) 
 Namig Abdullayev (AZE) bat Yogeshwar Dutt (IND)

Groupe E 
 Oleksandr Zakharuk (UKR) bat Bauyrzhan Orazgaliyev (KAZ) 
 Oleksandr Zakharuk (UKR) bat Herman Kantoyeu (BLR) 
 Herman Kantoyeu (BLR) bat Bauyrzhan Orazgaliyev (KAZ)

Groupe F 
 Dilshod Mansurov (UZB) bat Bashir Ahmad Rahmati (AFG) 
 Mavlet Batirov (RUS) bat Bashir Ahmad Rahmati (AFG) 
 Mavlet Batirov (RUS) bat Mavlet Batirov (RUS) bat

Groupe G 
 Amiran Karntanov (GRE) bat O Song Nam (PRK) 
 Martin Berberyan (ARM) bat Harun Dogan (TUR) 
 O Song Nam (PRK) bat Martin Berberyan (ARM) 
 Amiran Karntanov (GRE) bat Harun Dogan (TUR) 
 O Song Nam (PRK) bat Harun Dogan (TUR) 
 Amiran Karntanov (GRE) bat Martin Berberyan (ARM)

Phase finale

Lutte libre hommes - moins de 60 kg 
Tour préliminaire
 Groupe A 
 Vasyl Fedoryshyn (UKR) bat Ulan Nadurbek Ulu (KIR) 
 Ulan Nadurbek Ulu (KIR) bat Gergo Woller (HUN) 
 Vasyl Fedoryshyn (UKR) bat Gergo Woller (HUN)

Groupe B 
 Guivi Sissaouri (CAN) bat Mourad Oumakhanov (RUS) 
 Mourad Oumakhanov (RUS) bat Tevfik Odabasi (TUR) 
 Guivi Sissaouri (CAN) bat Tevfik Odabasi (TUR)

Groupe C 
 Yandro Miguel Quintana (CUB) bat Sushil Kumar Na (IND) 
 Yandro Miguel Quintana (CUB) bat Ivan Djorev (BGR) 
 Sushil Kumar Na (IND) bat Ivan Djorev (BGR)

Groupe D 
 Purevbaatar Oyunbileg (MGL) bat Eric Guerrero (USA) 
 David Pogosian (GEO) bat Purevbaatar Oyunbileg (MGL) 
 David Pogosian (GEO) bat Eric Guerrero (USA)

Groupe E 
 Masuod Jokar (IRN) bat Sahit Prizreni (ALB) 
 Besik Aslanasvili (GRE) bat Sahit Prizreni (ALB) 
 Masuod Jokar (IRN) bat Besik Aslanasvili (GRE)

Groupe F 
 Lubos Cikel (AUT) bat Damir Zakhartdinov (UZB) 
 Kenji Inoue (JPN) bat Young Ho Jung (KOR) 
 Young Ho Jung (KOR) bat Lubos Cikel (AUT) 
 Damir Zakhartdinov (UZB) bat Kenji Inoue (JPN) 
 Kenji Inoue (JPN) bat Lubos Cikel (AUT) 
 Young Ho Jung (KOR) bat Damir Zakhartdinov (UZB)

Phase finale

{{2TeamBracket|compact=y|seeds=n
|RD1=

| team-width=220
| score-width=30

| RD1-team1= Guivi Sissaouri
| RD1-score1= 
| RD1-team2= David Pogosian
| RD1-score2=PA}}

 Lutte libre hommes - moins de 66 kg Tour préliminaire Groupe A 
 Kazuhiko Ikematsu (JPN) bat Fred Jessey (NIG) 
 Jin Kuk Baek (KOR) bat Fred Jessey (NIG) 
 Kazuhiko Ikematsu (JPN) bat Jin Kuk Baek (KOR)

Groupe B 
 Leonid Spiridonov (KAZ) bat Evan Macdonald (CAN) 
 Serafim Barzakov (BGR) bat Evan Macdonald (CAN) 
 Leonid Spiridonov (KAZ) bat Serafim Barzakov (BGR)

Groupe C 
 Zhirayr Hovhannisyan (ARM) bat Apostolos Taskoudis (GRE) 
 Apostolos Taskoudis (GRE) bat Ramesh Kumar Na (IND) 
 Ramesh Kumar Na (IND) bat Zhirayr Hovhannisyan (ARM)

Groupe D 
 Serguei Rondon (CUB) bat Otar Tushishvili (GEO) 
 Elbrus Tedeyev (UKR) bat Serguei Rondon (CUB) 
 Elbrus Tedeyev (UKR) bat Otar Tushishvili (GEO)

Groupe E 
 Gabor Hatos (HUN) bat Stefan Fernyak (SVK) 
 Omer Cubukci (TUR) bat Stefan Fernyak (SVK) 
 Omer Cubukci (TUR) bat Gabor Hatos (HUN)

Groupe F 
 Makhach Murtazaliev (RUS) bat Artur Tavkazakhov (UZB) 
 Makhach Murtazaliev (RUS) bat Alireza Dabir (IRN) 
 Artur Tavkazakhov (UZB) bat Alireza Dabir (IRN)

Groupe G 
 Jamill Kelly (USA) bat Ruslan Bodisteanu (MOL) 
 Elman Asgarov (AZE) bat Ruslan Bodisteanu (MOL) 
 Jamill Kelly (USA) bat Elman Asgarov (AZE)Phase finale Lutte libre hommes - moins de 74 kg Tour préliminairePhase finale Lutte libre hommes - moins de 120 kg Tour préliminairePhase finale Lutte gréco-romaine hommes 
 Lutte gréco-romaine hommes - moins de 55 kg Tour préliminairePhase finale Lutte gréco-romaine hommes - moins de 60 kg Tour préliminairePhase finale Lutte gréco-romaine hommes - moins de 66 kg Tour préliminairePhase finale Kim In-sub et Parviz Zeidvand sont disqualifiés pour forfait.

 Lutte gréco-romaine hommes - moins de 74 kg Tour préliminairePhase finale Lutte gréco-romaine hommes - moins de 84 kg Tour préliminairePhase finale Mohamed Abdelfatah est disqualifié après son quart de finale.

 Lutte gréco-romaine hommes - moins de 96 kg Tour préliminairePhase finale Masoud Hashemzadeh est disqualifié pour contestation après son match pour la médaille de bronze.

 Lutte gréco-romaine hommes - moins de 120 kg Tour préliminairePhase finale'''

Notes et références 

Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 2004